«El problema con los popplers» o «Un problema poppler» (España) es el episodio 27 (décimo cuarto de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
La nave de Planet Express regresa de visitar el planeta de los roñas (Gorrones en Latinoamérica), que te invitan a una copa, pero que después a la hora de pagar, resulta que habían dejado la cartera en los otros pantalones, esos que antes les habías prestado. Además, los malditos roñas (Gorrones) habían limpiado la despensa de la nave y sólo ha quedado levadura (Bicarbonato en Latinoamérica) y alcaparras. Así que Fry, Leela y Bender deciden aterrizar en un planeta cercano a ver si encuentran algún restaurante. El planeta parece deshabitado, pero tienen suerte y se topan con un agujero lleno de unas cosas con un cierto parecido a cangrejos, camarones o gambas fritas, las que al comerlas les producen adicción. De este modo, llenan con ellas la nave y hasta traen una caja repleta en el techo de la misma y regresan a la tierra, donde las bautizan como Popplers, uno de los dos nombres no patentados para alimentos preparados (el otro nombre es Sitzels) que quedaban disponibles en el gobierno. Pero hay algo que no han tenido en cuenta: los popplers están creciendo y les salen escamas. Leela se da cuenta de que los Popplers son inteligentes al oír a uno hablar, aunque el resto de los personajes no le cree al principio,  lo cual se revierte al oír el grito de espanto que hace la criatura, cuando se da cuenta de que el profesor Farnsworth quiere extraer su cerebro para examinarlo y determinar cuán inteligente es. 

Poco después, y en medio de una entrevista televisiva entre el presidente de la multiplanetaria cadena de restaurantes Fishy Joe's, un activista de M.E.A.T. (el equivalente de Groening de PETA), Leela y el poppler que ella salvó,  ven a Lrrr/Larr, el jefe de los Omicronianos quien les aclara que los Popplers son las crías de su especie. Por lo que la raza humana ha hecho, los Omicronianos piden comerse al mismo número de humanos que el número de Popplers comidos de manera directamente proporcional, aunque por falta de estos al saber la cifra (Ciento Noventa y Ocho Mil MIllones según Kif), deciden que deben comerse al que haya comido primero a sus crías: Leela. Cuando van a comer a Leela, Zapp Brannigan la suplanta con un orangután que Kif Kroker caracterizó como ella, y Lrrr está a punto de comérselo, cuando un hippie le hace ver que no se trata de Leela. Después de que Yrrr (nombre de la cría omicroniana que Leela salvó) intercede ante Lrrr, éste se come al hippie y comienza a alucinar por las drogas del organismo del hippie y Ndnd, la esposa de Lrrr, sintiéndose avergonzada decide regresar a su planeta.

Posteriormente ,los personajes restantes, ya en Planet Express, comen variados platillos incluso un delfín, el cual inicialmente rehúyen, pero finalmente acceden debido a que ese delfín no fue tan inteligente por apostar todos sus ahorros.

Trivia
 Todo el episodio es una sátira sobre los métodos de producción de alimentos en masa y el sistema alimentario de la sociedad occidental, centrándose principalmente en las cadenas de comida rápida.
 Es la segunda aparición de Lrrr y los Omicronianos.
 Cuando Leela se estrella con el anuncio de los popplers hacen referencia al opening de la serie, y al final Fry dice que es el segundo cartel con el que se estrella esta semana.
 El título del episodio es una referencia al episodio 15 de la segunda temporada de Star Trek: The Original Series, llamado "The Trouble with Tribbles".

Véase también 

 Yo Siento esa Emoción/Apoyo esa emoción
 Brannigan, Comienza de Nuevo/Braniggan vuelve a  empezar
  A la Cabeza en las Encuestas
 Cuento de Navidad 
 ¿Por qué debo ser un crustáceo enamorado?
 El Menor de dos Males
 Pon tu Cabeza sobre mi Hombro/Pon tu cabeza sobre mis hombros
 Bender el Tremendo/Bender salvaje
 Un Cíclope a la Medida/Biciclope para dos
 Mi Propio Clon
 Cómo Hermes Recuperó su Forma/Sobre como Hermes resquisó su ilusión
 Viaje al Suroeste/El sur profundo
 Bender el Mafioso
 El Día de las Madres
 Antología de Interés I
 La Guerra es el Infierno/La guerra es una M
 Bocinazo/El bocinazo
 La Mujer Crionica

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000